Hansa kan henvise til:

 Hanseforbundet – sammenslutning af nordeuropæiske handelsbyer i 14.-17. århundrede 

 Hansa – skib som deltog i den Tyske Nordpolsekspedition 1869
 LZ 13 Hansa – tysk zeppeliner fra 1912
 Hansa (film) – film fra 1912 om LZ 13 Hansas flyvning til København i september 1912
 Hansa Bryggeri – norsk bryggeri i Bergen
 Hansa Rostock – tysk fodboldklub i Rostock
 Hansa-Park – tysk forlystelsespark i Sierksdorf, Schleswig-Holstein
 Lufthansa – tysk luftfartsselskab